Ниса́н (, , происходит от аккадского нисанну, со значением, толкуемым как «первые плоды» или же «первый») — в еврейском календаре первый месяц библейского и седьмой гражданского года. В Торе называется Авив. Приблизительно соответствует марту — апрелю григорианского календаря. В современных арабоязычных странах Леванта (Ливан, Сирия, Иордания, Ирак, палестинские территории), и в турецком языке соответствует месяцу апрель по григорианскому календарю.
В иудаизме этот месяц называется царским (, «ходеш ха-мелех»), главой всех месяцев (, «ходеш ха-ходашим»). Длится 30 дней.

Христианские памятные даты 
В первые века христианства, до установления Никейской пасхалии, некоторые христианские общины 14 нисана совершали Вечерю Господню, вспоминая о страданиях Христа. Обычай отмечать христианскую Пасху 14 нисана (вместе с иудейской) восходит к квадродециманам (четыренадесятникам). Как отмечает Иероним Стридонский, в малоазийских церквях, особенно евреями-христианами, в I веке н. э. праздник ежегодно отмечался вместе с иудейской Пасхой — 14 нисана, так как и иудеи, и христиане ожидали в этот день пришествие Мессии.

Вечером 14 нисана (после захода солнца) Свидетели Иеговы и приглашённые ими лица отмечают Вечерю Господню. Также 14 нисана отмечают Вечерю Господню Свободные Исследователи Библии и «Епифания».

Иудейские праздники и памятные даты 

«В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат.» (М.Булгаков. Мастер и Маргарита)

11 Нисана — день рождения Менахема Менделя Шнеерсона.

На 15-й день этого месяца еврейский народ празднует Песах, который продолжается 7 дней. Вечером 14 нисана (после захода солнца) евреи собираются за праздничным столом на Пасхальный Седер и читают Пасхальную Агаду.
Со второго дня Песаха ведётся отсчёт дней Омера (праздника приношения первых колосков пшеницы).

27 нисана в Израиле отмечают День памяти Катастрофы (Йом Ха-Шоа) в память о Холокосте, приуроченном ко времени Восстания в Варшавском гетто.

Исторические события, произошедшие в нисане

События, описанные в Танахе 

 14 нисана — Аврам переправляется через Евфрат
 14 нисана — исход евреев из Египта

События, описанные в Новом Завете 

Предположительно, 3794 (33) год
 8 нисана — приход Иисуса Христа в Вифанию за шесть дней до Пасхи ()
 8 нисана — пир в доме Симона, прокажённого, помазание Иисуса миром ()
 9 нисана — вход Господень в Иерусалим ()
 10 нисана — изгнание торгующих из храма
 11 нисана — предсказание о падении Иерусалима
 12 нисана — предательство Иуды Искариота
 13 нисана — приготовления к Пасхе
 14 нисана — Тайная Вечеря (пасхальный ужин с 12 апостолами), отречение Петра, самоубийство Иуды Искариота, суд, пытки, казнь на Голгофе и погребение Иисуса Христа
 15 нисана — выставление стражи у гробницы Иисуса
 16 нисана — воскресение Иисуса Христа

События иудейской истории 

 14 нисана 4895 года (30 марта 1135), по другим сведениям в 1138 году родился Моше бен Маймон.

Примечания

Литература 

 {{книга|автор=Halbertal, Moshe. |заглавие=Рамбам|оригинал=

Месяцы еврейского календаря